Сененде́дж () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Курдистан. Административный центр — город Сенендедж.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Калатразан (بخش کلاترزان)
Население области на 2006 год составляло 409 628 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Курдистана